Maenza ist:
 Maenza, Gemeinde in der italienischen Region Latium

Maenza ist ein Familienname. Träger des Namens sind:
 Antonio Maenza (1948–1979), spanischer Filmregisseur
 Giulia Maenza (* 1999), italienisches Model 
 Vincenzo Maenza (* 1962), italienischer Ringer